Die 5. DDR-Einzelmeisterschaft im Schach fand 1954 statt. Das Turnier der Männer fand vom 26. September bis 11. Oktober in Meerane statt. Die Damen ermittelten ihre Meisterin vom 30. August bis 16. September in Bad Saarow. Nach der Austragung im Schweizer System im Jahr zuvor kehrte man wieder zu vollrundigen Turnieren zurück, was eine deutliche Verkleinerung der Felder bedingte.

Allgemeines 
Die Teilnehmer hatten sich über das sogenannte Dreiviertelfinale sowie ein System von Vorberechtigungen und Freiplätzen für diese Meisterschaft qualifiziert. Die Dreiviertelfinales fanden in fünf regional getrennten Gruppen mit Vertretern aus je drei Bezirken statt. In der Fachpresse wurden die leistungsmäßig ungleiche Aufteilung der Regionalgruppen und allgemein die Verwendung des Schweizer Systems kritisiert.

Meisterschaft der Herren 
Der spätere DDR-Rekordmeister Wolfgang Uhlmann holte seinen ersten Meistertitel ungeschlagen mit deutlichem Vorsprung. Hinter ihm rangieren die Titelträger der beiden vorhergehenden Jahre. Dahinter führte Altmeister Erich Kübart mit einigem Abstand das übrige Feld. Turnierleiter war Gerhard Simchen aus der Gastgeberstadt.

Abschlusstabelle

Dreiviertelfinale 
in Berlin, 13. bis 20. Juni 1954, neun Runden Schweizer System

in Colditz, 13. bis 20. Juni 1954, neun Runden Schweizer System

in Meißen, 12. bis 17. Juli 1954, sieben Runden Schweizer System

in Schwerin, 22. Juli bis 1. August 1954, Rundensystem

in Halle

Meisterschaft der Damen 
Mit sehr deutlichem Vorsprung gewann Ursula Höroldt erstmals die DDR-Meisterschaft. Hauptschiedsrichter war Johannes Hoffmann aus Rüdersdorf.

Abschlusstabelle

Dreiviertelfinale 
in Berlin, 13. bis 20. Juni 1954, acht Runden Schweizer System

in Colditz, 13. bis 20. Juni 1954, sieben Runden Schweizer System

in Meißen, 12. bis 17. Juli 1954, sieben Runden Schweizer System

in Schwerin, 22. Juli bis 1. August 1954, Rundensystem

in Halle

Jugendmeisterschaften 

Über eine Meisterschaft der weiblichen Jugend liegen keine Informationen vor.

Anmerkungen

Quellen 
 Schach, Heft 19/1954 zum Turnier der Herren
 Schach, Heft 18/1954 zum Turnier der Damen
 Schach, Hefte 13/1954, 14/1954, 16/1954 zum Dreiviertelfinale
 Schach, Hefte 16 und 17/1954 zu den Jugendmeisterschaften

1954
Schachveranstaltung 1954
Sportveranstaltung in Bad Saarow
Sportveranstaltung im Landkreis Zwickau
Sport (Meerane)